Here Are the Young Men steht für:
 Here Are the Young Men (Lied), ein Song von Joy Division
 Here Are the Young Men (Roman), ein Roman von Rob Doyle
 Here Are the Young Men (Film), ein auf dem Roman basierender Film von Eoin Macken aus dem Jahr 2020